Фреймут Ольга Михайлівна, О́льга Фре́ймут, справжнє ім'я О́льга Миха́йлівна Локотко́ (нар. 25 лютого 1982, Новий Розділ, Львівська область, УРСР) — українська телеведуча, журналістка.
 Інспектор Фреймут, «Інспектор Фреймут» — авторський проект Ольги Фреймут в жанрі реаліті-шоу на каналі 1+1.